L'expression église Notre-Dame-des-Victoires peut faire référence à : 
 l'église Notre-Dame-des-Victoires à Angers (France) ;
 l'église Notre-Dame-des-Victoires à Isla (Malte) ;
 l'église Notre-Dame-des-Victoires à La Bâtie-Rolland (France) ;  
 l'église Notre-Dame-des-Victoires à Marcq-en-Barœul (France) ;
 l'église Notre-Dame-des-Victoires à Montréal (Canada) ;
 l’église Notre-Dame-des-Victoires à Prague (République tchèque) ;
 l'église Notre-Dame-des-Victoires à Québec (Canada) ;
 l'église Notre-Dame-des-Victoires à San Francisco (États-Unis) ;
 l'église Notre-Dame-des-Victoires à Tataouine (Tunisie) ;
 l'église Notre-Dame-des-Victoires à Tétouan (Maroc) ;
 l'église Notre-Dame des Victoires à Tianjin (Chine) ;
 l'Église Notre-Dame-des-Victoires à Zhanjiang (Chine).

Voir aussi 
 L'église Notre-Dame-de-Victoire à Lorient (France) ;
 l'église Notre-Dame de la Victoire à Thuir (France) ;
 l'église Notre-Dame-de-la-Victoire à La Valette (Malte).

NotreDameVictoires
~NotreDameVictoires